Arabis arcuata puede referirse a la:
descrita por (Nutt.) A.Gray  es la Boechera arcuata (Nutt.) Windham & Al-Shehbaz
descrita por Dulac es Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
descrita por Shuttlew. y la de Shuttlew. ex Godet es la Arabis ciliata Clairv.